Hans Beimler ist der Name folgender Personen: 

* Hans Beimler (Politiker) (1895–1936), deutscher Politiker (KPD)
 Hans Beimler (Drehbuchautor) (* 1953), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent